Merill Morishima est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 
Merill Morishima est un agent militaire au service de GM, il fut chargé par celui-ci de mener l'opération Over-Moon visant à déjouer les complots des extraterrestres. Il accompagna les dhampires pour détruire les sceaux visant à libérer Adelheid. Après avoir su ce qui s'était passé le jour de la tentative d'exécution envers Strauss, Merill Morishima sut également pourquoi Strauss avait abandonné son propre peuple, il révéla aux dhampires que Strauss craignait qu'une guerre entre les humains et les dhampires puissent causer d'innombrables pertes d'un côté comme de l'autre, et que celui-ci avait fait son devoir de roi. Il apprend par les paroles d'Adelheid que Maria Saberhagen fut responsable du meurtre de Stella. 

Personnage de Vampire Chronicles